Джим Мо́ррисон (; полное имя Джеймс Ду́глас Мо́ррисон, ; , Мелборн, Флорида — , Париж) — американский поэт, певец, автор песен, лидер и вокалист группы The Doors.

Считается одним из самых харизматичных фронтменов в истории рок-музыки. Моррисон известен как своим характерным голосом, так и своеобразностью собственной сценической фигуры, саморазрушительным стилем жизни и своим поэтическим творчеством. Журнал Rolling Stone включил его в список 100 величайших певцов всех времён.

Биография 
Джим Моррисон родился в Мелборне, штат Флорида,. В Джиме были смешаны шотландская, английская и ирландская кровь.

Провёл часть детства в Сан-Диего, Калифорния. В 1962 году поступил в Университет штата Флорида в Таллахасси. В январе 1964 года Моррисон переехал в Лос-Анджелес и поступил в UCLA на факультет кинематографии, где за время обучения снял два фильма. Ему нравились такие исполнители, как Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, The Beach Boys, Love и Kinks.

Университет 

В Университете штата Флорида в Таллахасси Моррисон изучал историю эпохи Возрождения, в частности творчество Иеронима Босха и актёрскую игру, играл в студенческих постановках пьес. После этого учился на кинематографическом факультете Калифорнийского университета, но относился к учёбе не очень серьёзно, и больше интересовался вечеринками и алкоголем. В конце 1964 года Моррисон на Рождество приехал к родителям. Это был последний раз, когда он виделся с ними. Через несколько месяцев Моррисон написал письмо родителям, в котором сообщал, что хочет создать рок-группу. Но не нашёл понимания у отца, который ответил, что это неудачная шутка. После этого на вопрос о родителях Моррисон всегда говорил, что они умерли. Судя по всему, родители тоже прохладно относились к нему, потому что даже через много лет после его смерти отказывались комментировать творчество сына. Фильм, который был его выпускной работой, не восприняли ни преподаватели, ни студенты. Моррисон очень переживал и даже хотел покинуть университет за две недели до окончания, но преподаватели отговорили его от этого решения.

The Doors 

Учась в UCLA, Моррисон познакомился и подружился с Рэем Манзареком. Вместе они организовали группу The Doors. Через некоторое время к ним присоединились барабанщик Джон Денсмор и друг Моррисона, Робби Кригер. Кригер был представлен по рекомендации Денсмора и был затем включен в группу. The Doors взяли название группы из заголовка книги «The Doors of Perception» («Двери Восприятия») Олдоса Хаксли (ссылка на «открытие» «дверей» восприятия через употребление психоделиков). Хаксли, в свою очередь, взял заглавие своей книги из стихотворения английского поэта-визионера Уильяма Блейка: «If the doors of perception were cleansed, every thing would appear to man as it is, infinite» («Если бы двери восприятия были чисты, всё предстало бы таким, как есть — бесконечным»). Моррисон сказал друзьям, что он хочет быть этой «дверью восприятия». Название группы было принято единогласно.

Группа начала выступать по местным барам, их выступления были откровенно слабыми, отчасти из-за дилетантизма музыкантов, отчасти от робости Джима Моррисона: поначалу он даже стеснялся поворачиваться лицом к публике и пел спиной к залу. Кроме того, Моррисон часто приходил на выступления нетрезвым. Через полгода у группы появилась возможность выступать в лучшем клубе на Сансет Стрип — «Whisky a Go Go».

Вскоре группу заметил продюсер Пол Ротшильд с недавно открывшегося лейбла Elektra Records, выпускавшего до этого только джазовых исполнителей, который рискнул предложить Doors контракт. Первый сингл группы «Break On Through» попал на 126 место хит-парада Billboard, но эту относительную неудачу с лихвой окупил следующий — «Light My Fire» — возглавивший чарты. Вышедший в начале 1967 года первый альбом «The Doors» также занял первое место в хит-параде и положил начало «дорзомании». Одна композиция альбома — The End, задуманная как обычная прощальная песня, постепенно усложнялась, обрастая универсальными образами.

Джим Моррисон об этой песне спустя несколько лет после выхода альбома:
«The End»… Я действительно не знаю, что собирался сказать. Каждый раз, когда я слушаю эту песню, она кажется мне другой. Вначале это было прощание, может быть, с девушкой, а, может быть, с детством.

Употребление галлюциногенов, в частности LSD, оказало непосредственное влияние на творчество Моррисона и Doors: мистицизм и шаманизм стали частью сценического акта. «I am a Lizard king. I can do anything» — сказал про себя Моррисон в одной из песен («Я король ящериц. Я могу все»). Группе удалось стать не только музыкальным явлением, но и культурным феноменом. Однако популярности The Doors во многом способствовала уникальная харизматичная личность и глубокая лирика их лидера Джима Моррисона. Моррисон был чрезвычайно эрудированным человеком, увлекался философией Ницше, культурой американских индейцев, поэзией европейских символистов и многим другим. В 1970 году он женился на практикующей ведьме Патриции Кеннили; свадьба была проведена по кельтскому колдовскому ритуалу. Моррисона иногда ставят в один ряд с Уильямом Блейком и Артюром Рембо.

В дальнейшем судьба Моррисона представляла собой скоростной спуск по наклонной плоскости: пьянство, аресты за непристойное поведение и драку с полицейскими, превращение из идола для девочек в толстого бородатого неряху. Всё больше материала писал Робби Кригер, всё меньше — Джим Моррисон. Поздние концерты «The Doors» представляли по большей части переругивание пьяного Моррисона с публикой; это выводило участников группы из себя. Весной 1971 года Моррисон отправился со своей подругой Памелой Курсон в Париж — отдыхать и работать над книгой стихов.

Смерть

Официальная версия 

По официальной версии Джим Моррисон умер около 5 часов утра 3 июля 1971 года в IV округе Парижа в ванной комнате съёмной квартиры дома № 17 на улице Ботрейи () от сердечного приступа. По словам его старого друга Алена Роне (), специально приехавшего в Париж для встречи с Моррисоном, за день до смерти тот выглядел неважно и жаловался на плохое самочувствие. Они прогулялись по городу, купили в магазине кулон для Памелы и зашли в кафе, где пообедали. После этого посетили киномагазин и взяли несколько плёнок. Во время прогулки у Моррисона несколько раз сильно кружилась голова и случилось несколько приступов икоты. Около 17 часов они вернулись назад в квартиру музыканта. Посидев в гостях ещё час, Роне покинул друга, оставив его в одном из парижских кафе, и направился на важную встречу. В кафе Моррисон заказал себе три бутылки пива; выпив их, около 19 часов он отправился в кино с Памелой Курсон. Они посмотрели фильм и около 22 часов вернулись в свою квартиру. Около часа ночи 3 июля Курсон и Моррисон приняли героин. Однако годы злоупотребления алкоголем и наркотиками сильно подорвали его здоровье, и около 3:30 утра у спящего Моррисона от слишком большой дозы героина начались сильные конвульсии и рвотные реакции. Курсон удалось привести его в чувство, и она предлагала ему позвонить в скорую помощь, но Моррисон отказался. Вслед за этим Курсон ушла спать. Что происходило дальше — неизвестно, но около 5 часов утра Курсон обнаружила Моррисона в ванной комнате в горячей воде, он уже не дышал. После приезда скорой помощи и полиции на полу ими были обнаружены следы того, что Моррисона перед смертью сильно рвало кровью, а на его лице присутствовали следы носового кровотечения.

Альтернативные версии 
Среди вариантов назывались: героиновая передозировка в мужском туалете парижского клуба Rock-n-Roll Circus или в соседнем кабаре Alcazar (версия Джерри Хопкинса и Дэнни Шугермана), самоубийство, инсценировка самоубийства службами ФБР, которые тогда вели активную борьбу с участниками движения хиппи и прочее. Вокруг его смерти до сих пор ходят слухи.
Британская рок-певица Марианна Фейтфулл в 2014 году заявила, что наркоторговец и её бывший бойфренд Жан де Бретей несёт ответственность за смерть Джима Моррисона; по словам Фейтфулл, де Бретей дал певцу героин, действие которого было слишком сильным, и это стало причиной смерти Моррисона. Она заявила, что тогда де Бретей «пришел к Моррисону, чтобы повидаться с ним, и убил его». Фейтфулл при этом выразила уверенность в том, что это был несчастный случай.
Единственный человек, который видел смерть певца, — подруга Моррисона Курсон. Она скончалась от передозировки наркотиков три года спустя.

Джим Моррисон похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашез. Его могила стала местом культового поклонения фанатов, исписывающих соседние могилы надписями о своей любви к кумиру и строчками из песен The Doors.

В 1978 году был выпущен альбом An American Prayer: незадолго до смерти Моррисон надиктовал свои стихи на магнитофон, а музыканты The Doors наложили на стихи музыкальное сопровождение.

Песня «The End» вошла в фильм Ф. Ф. Копполы «Апокалипсис сегодня» (1979).

«Я вижу себя огромной огненной кометой, летящей звездой. Все останавливаются, показывают пальцем и шепчут в изумлении „Посмотрите на это!“. А потом — фьють, и меня уже нет. И больше они никогда не увидят ничего подобного и никогда не смогут меня забыть. Никогда» 

Моррисон входит в так называемый «Клуб 27»; по свидетельству Кригера и Денсмора, когда участники The Doors обсуждали смерти Джими Хендрикса и Дженис Джоплин, Моррисон обронил: «Возможно, вы пьёте с „номером три“».

Творчество

Американские и английские издания Моррисона 
 The Lords. — 1969. — Стихи, заметки. Издана за собственный счёт. Тираж 100 экз.
 The New Creatures. — 1969. — Издана за собственный счёт. Тираж 100 экз.
 The Lords and The New Creatures. — Simon & Schuster, 1970. — Совместное издание первых двух книг.
 An American Prayer. — 1970. — Издана за собственный счёт. Тираж 500 экз.
 The Lords and The New Creatures. — Simon & Schuster, 1971. — Посмертное переиздание первых двух книг.
 The Lords and The new Creatures. — Omnibus Press: London, 1985. — Переиздание.
 An American Prayer and other notes. — 1987. — Сборник всех песен «The Doors», написанных Джимом Моррисоном. Включает также поэмы «Американская молитва» и «Ода Лос-Анджелесу в свете размышлений о покойном Брайане Джонсе» и эссе «Глаз».
 Wilderness: The lost writings of Jim Morrison. Vol. 1. — Villard Books: New York, 1988. — Первая публикация найденных посмертно стихов Джима Моррисона.
 Lyrics and Poem. — Stampa Alternativa, 1989. — Тексты песен Моррисона, «Американская молитва». Переиздание.
 An American Night. The lost writings of Jim Morrison. Vol. 2. — Villard Books: New York, 1990. — Публикация остальных найденных посмертно стихов (не вошедших в первую книгу).

Издания Моррисона на русском языке 
 Архивы The Doors, том 1: Джим Моррисон & The Doors. Когда музыка смолкнет… / Сост., коммент. А. Галин ; Пер. с англ. Дмитрия Эпштейна, Маргариты Пушкиной. — М.: Сокол, 1998. — 319 с.: ил. — ISBN 5-85957-171-4.
 Архивы The Doors, том 2: Джим Моррисон. Американская ночь = The Writings of Jim Morrison. The American Night / Пер. с англ. Дмитрия Эпштейна ; Под ред. Ильи Завалишина и Александра Галина ; Коммент. Александра Галина. — М.: Летний сад, 2001. — 223 с.: ил. — ISBN 5-85302-282-2.
 Архивы The Doors, том 3: Джим Моррисон. Пустыня / Пер. с англ. Ксении Быстровой, Александры Скорых ; Под ред. Ильи Завалишина и Александра Галина; коммент. Александра Галина. — М.: Мерлон, 2004. — 256 с — Наблюдения Джеймса Дугласа Моррисона ; Дискография.
 Моррисон Дж. Д. Стихотворения: сборник / Пер. с англ. А. Кудрявицкого и М. Миронова, составл. А. Кудрявицкого. — Москва — Париж — Нью-Йорк: Третья волна, 1999. — 96 с. — ISBN 5-239-01852-1.
 Последний проклятый поэт: Джим Дуглас Моррисон / Пер. с англ. Д.Борисова, Ю.Санаевой. — Ультра Культура , 2005 г. — 287 c. — ISBN 978-5-98042-057-4.
 Послушай, парень, объяви нас как нужно. Мы — «Дорз»! Джеймс Дуглас Моррисон. — 2-е изд., перераб / Ред. колл. Ю. М. Каблучко, О. В. Черниенко, В. В. Авилов. — М.: Янус, 1996. — 158 с.: ил. — Непостижимая тайна Джима Моррисона; «Боги».
 Джим Моррисон. Стихи. Песни. Заметки. — 1-ое изд., / Джим Моррисон; автор.сборник [Перевод], изд. Суперсистема, 1992. — 211 с.; тираж 6500 экз., твердый переплет, Предисл. С. Климовицкого.
 Моррисон Дж. Д. Избранные стихотворения: сборник / Составл., предисл. и пер. с англ. А. Кудрявицкого. — Дублин, изд-во Lynx, 2012. — 152 с. — ISBN 978-1-4717-0920-3.

Фильмы 
Моррисон снял авторский короткометражный фильм «Американская пастораль» (HWY: An American Pastoral, 1969), где исполнил главную роль; в сотрудничестве с Фрэнком Лисиандро — документальный фильм о группе, названный Feast of Friends (1970).

В 1991 году режиссёр Оливер Стоун снял художественный фильм «Дорз», в котором роль Джима сыграл Вэл Килмер.

В 2010 году режиссёр Том Дичилло снял документальный фильм When You're Strange, который позиционируется как «Истинная история The Doors» и фильм «анти-Оливера Стоуна».

Литература 
 Linda Ashcroft, Wild Child: Life with Jim Morrison, (1997) ISBN 1-56025-249-9
 Lester Bangs, «Jim Morrison: Bozo Dionysus a Decade Later» in Main Lines, Blood Feasts, and Bad Taste: A Lester Bangs Reader, John Morthland, ed. Anchor Press (2003) ISBN 0-375-71367-0
 Patricia Butler, Angels Dance and Angels Die: The Tragic Romance of Pamela and Jim Morrison, (1998) ISBN 0-8256-7341-0
 Stephen Davis, Jim Morrison: Life, Death, Legend, (2004) ISBN 1-59240-064-7
 John Densmore, Riders on the Storm: My Life With Jim Morrison and the Doors (1991) ISBN 0-385-30447-1
 Dave DiMartino, Moonlight Drive (1995) ISBN 1-886894-21-3
 Wallace Fowlie, Rimbaud and Jim Morrison (1994) ISBN 0-8223-1442-8
 Jerry Hopkins, The Lizard King: The Essential Jim Morrison (1995) ISBN 0-684-81866-3
 Jerry Hopkins and Danny Sugerman, No One Here Gets Out Alive (1980) ISBN 0-85965-138-X
 Patricia Kennealy, Strange Days: My Life With and Without Jim Morrison (1992) ISBN 0-525-93419-7
 Frank Lisciandro, Morrison — A Feast of Friends (1991) ISBN 0-446-39276-6
 Frank Lisciandro, Jim Morrison — An Hour For Magic (A Photojournal) ISBN 0-85965-246-7
 Ray Manzarek, Light My Fire (1998) ISBN 0-446-60228-0
 Thanasis Michos, The Poetry of James Douglas Morrison (2001) ISBN 960-7748-23-9 (Greek)
 Mark Opsasnick, The Lizard King Was Here: The Life and Times of Jim Morrison in Alexandria, Virginia (2006) ISBN 1-4257-1330-0
 James Riordan & Jerry Prochnicky, Break on through : The Life and Death of Jim Morrison (1991) ISBN 0-688-11915-8
 Adriana Rubio, Jim Morrison: Ceremony…Exploring the Shaman Possession (2005) ISBN 0-9766590-0-X
 The Doors (remaining members Ray Manzarek, Robby Krieger, John Densmore) with Ben Fong-Torres, The Doors (2006) ISBN 1-4013-0303-X
 Алан Жуковский. Метафорическое понимание телесности в поэзии Дж. Моррисона// Русская рок-поэзия: текст и контекст. Вып. 12. — Тверь, Екатеринбург — 2011 год. 300 с. ISBN 978-5-7186-0387-3
 Алан Жуковский. Метафорическое понимание телесности в поэзии Дж. Моррисона // Материалы XVII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Секция «Филология». — Москва — Издательство Московского университета, 2010 год. 832 страницы. ISBN 978-5-211-05685-5
 Алексей Поликовский. Моррисон. Путешествие шамана. — Москва — Колибри, 2008 год. 303 страницы. ISBN 978-5-389-00077-3
 Джерри Хопкинс, Дэнни Шугерман. Никто из нас не выйдет отсюда живым. — Москва — Амфора, 2007 год. 480 страниц. ISBN 978-5-367-00607-0

Упоминания в культуре 

 Упоминается в рассказе Стивена Кинга «Рок-н-ролльные небеса» как Лизард Кинг ().
 В 1970-х годах палеонтолог Рассел Сайокон (США) совершил переворот в науке, обнаружив в Мьянме останки гигантской ящерицы, достигавшей 180 см в длину и весившей около 30 кг. Эта самая крупная в мире травоядная ящерица была названа Barbaturex morrisoni в честь Джима Моррисона, певшего когда-то: «Я король ящериц. Я могу все».
 На своей языческой свадьбе Джим Моррисон и Патриция Кеннили-Моррисон обменялись кольцами Кладда. Изображение колец включено в обложку мемуаров Кеннили-Моррисон, Strange Days: My Life With and Without Jim Morrison, они видны на многих её фотографиях.
 В книге писателя Саймона Грина «Город, где умирают тени» Джим Моррисон — один из ключевых героев, вернувшийся из мертвых и способный своей музыкой завораживать окружающих.
 В романе Стивена Кинга «Противостояние» один из главных героев рассказывает, что видел Джима Моррисона (после его смерти), когда подрабатывал на заправочной станции.
 В книге Мика Фаррена «Джим Моррисон после смерти» Джим — главный герой, разбирающийся в хитросплетениях послесмертия.
 В книге Паоло Ди Реда и Флавии Эрметес «Лабиринт тайных книг» (ISBN 978-5-389-02551-6 01) Джим Моррисон является одним из ключевых героев.
 В сборнике Дикие Карты под редакцией Дж. Р. Р. Мартина, в новелле Виктора Милана «Преображения» («Transfigurations») легко угадываются группа The Doors и Джеймс Дуглас Моррисон (переименованные писателем в Destiny и Тома Мэриона Дугласа соответственно). Под воздействием инопланетного вируса Моррисон-Дуглас получает ауру, дающую ему возможность с повышенной силой воздействовать на эмоции слушателей, а также периодически изменяющую его облик на образ человека со змеиной головой («Короля Ящериц»).
 В фильме Смерть ей к лицу Джим Моррисон среди клиентов Лизл, которые обладают даром бессмертия.
 В фильме Американский оборотень в Париже присутствует сцена секса на могиле Моррисона, на кладбище Пер-Лашез.
 В компьютерной игре World of Warcraft существует босс Lord Serpentis, который произносит фразу «I am the Serpent King, I can do anything».
 В компьютерной игре Postal 2 главный герой при использовании кошачьей мяты произносит фразу «Yes, baby, I’m the Lizard King!».
 У шотландской пост-рок-группы Mogwai есть композиция под названием «I’m Jim Morrison, I’m Dead».
 У группы Radiohead есть упоминание о Моррисоне в песне «Anyone Can Play Guitar» — «Grow my hair I am Jim Morrison».
 У группы The 69 Eyes есть упоминание о Моррисоне в песне «Wasting The Dawn» — «Where the lizard lingers long under the sun Forgetting the night darkest july paris '71».
 У группы 5'nizza есть упоминание о Моррисоне в песне «Ушедшим слишком рано».
 В песне группы Tracktor Bowling «Outside» Моррисон упоминается в перечислении имён великих людей («Жертвы своих идей, что пронзили мир насквозь: Моррисон и Кобейн, Леннон, Сид Вишез или Христос»).
 Песня группы Крематорий «Гончие псы» — упоминание о Моррисоне: 
 Песня рэпера Ассаи «Моно»: 
 Песня группы Гражданская оборона «Харакири»: 
 Песня группы Бригадный подряд «Всерьез»: 
 Песня группы Конец фильма «Умирать молодым»: 
 Песня группы Сплин «Джим».
 Песня Елены Никитаевой «Моррисон Джим».
 Памяти Джима Моррисона посвящена песня группы Калинов Мост «Честное слово»: 
 Песня группы Электрические партизаны «Электрический дзен»: 
 Песня Ланы Дель Рей «Gods & Monsters»: 
 Песня Ланы Дель Рей «Hollywood»: 
 В 1967 году Моррисон едва не снялся в порнографическом фильме Энди Уорхола «Я, мужчина», но его отговорили администраторы «The Doors».
 В фильме «Мир Уэйна 2» главному герою в момент пребывания без сознания является Джим Моррисон в пустыне в качестве духовного наставника.

См. также 
 Клуб 27

Примечания

Ссылки 

 Стивен Дэйвис «Джим Моррисон/Жизнь, смерть, легенда», перевод: В. Вавикин, 2013 на сайте переводчика
 Переводы Анатолия Кудрявицкого из Моррисона на сайте переводчика
 Ежемесячная рассылка «Дорзмания»
 «Поединок с Демонами. Джим». Журнал «Интерпоэзия», № 1, 2009 год (портал «Журнальный зал») 
 Алан Жуковский. Метафорическое понимание телесности в поэзии Джима Моррисона
 Биография Джима Моррисона в журнале GQ
 Переводы Валерия Каратеева из Моррисона на сайте переводчика

Spoken word
Авторы-исполнители США
Музыканты The Doors
Музыканты XX века
Музыканты психоделического рока
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Рок-вокалисты США
Рок-музыканты США
Члены Зала славы рок-н-ролла
Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе